Deckers steht für:
 Deckers Outdoor Corporation, ein US-amerikanischer Schuhproduzent
 Deckers Panzerwels, ein Fisch

Deckers steht für einen Nachnamen, bedeutende Namensträger:
 Daniel Deckers (* 1960), deutscher katholischer Theologe, Journalist und Publizist
 Eugene Deckers (1913–1977), belgischer Schauspieler
 Franz Deckers (1826–1908), deutscher Architekt
 Jeanine Deckers (1933–1985; Sœur Sourire), belgische Ordensschwester und Chansonsängerin
 Johannes G. Deckers (* 1940), deutscher Byzantinist
 Leo Deckers (1865–1933), Mitglied der Separatistenbewegung der Rheinischen Republik
 Manfred Deckers (1934–2020), deutscher Montanwissenschaftler und Hochschullehrer
 Matthias Deckers (1802–1875), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Tine Deckers (* 1978), belgische Triathletin
 Vera Deckers (* 1973), deutsche Psychologin und Comedian
 Vincent Deckers (1864–1905), deutscher Maler

Siehe auch:
 Dekkers
 Decker (Begriffsklärung)